Arlington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Arlington Township (Iowa)
 Arlington Township (Kansas)
 Arlington Township (Michigan)
 Arlington Township (Minnesota)
 Arlington Township (Missouri)